Fontvieille steht für:

 Fontvieille (Monaco), einen Stadtbezirk im Fürstentum Monaco
 Fontvieille (Bouches-du-Rhône), eine französische Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône